Гексаборан — бинарное неорганическое соединение бора и водорода:

 Гексаборан(10) 
 Гексаборан(12)